Российские Студенческие Отряды (РСО) — молодёжная общероссийская общественная организация , имеющая постоянный девиз, созданная в 2004 году, при поддержке Министерства образования России.

Создана для студентов высших и средне-профессиональных  учебных заведений, формирующая временные трудовые коллективы для оплачиваемой работы в свободное от учёбы время (как правило, летних и зимних каникул) на различные промышленные и сельскохозяйственные объекты, а также в сфере обслуживания (работа в гостиничных комплексах и поездах дальнего следования) и детских лагерях, санаториях вожатыми, и кроме того, на работу проводником железных дорог.

Организация позиционируется как правопреемница Всесоюзных студенческих строительных отрядов (ВССО), существовавших в СССР до 1991 года на государственном уровне при комсомоле (ВЛКСМ), и правопреемница молодежного общероссийского общественного движения, учреждённого в 2004 году.

История 

Первыми комсомольскими стройками до массового движения студенческих отрядов стали строительство Волховской ГЭС. В 1920–30-е гг. комсомольскими стройками были объявлены Сельмашстрой (Ростов-на-Дону), Тракторострой (Сталинград), Уралмашстрой, строительство Урало-Кузнецкого металлургического комбината, Комсомольска-на-Амуре, первой очереди Московского метрополитена, ж.-д. магистрали Акмолинск – Карталы, разработка нефтяных месторождений Волго-Уральской нефтегазоносной провинции и др. 

Является правопреемницей традиций Всесоюзных студенческих строительных отрядов существовавших в СССР на государственном уровне, нося массовый и всеохватывающий характер при ВЛКСМ. В 1948 году началось студенческое движение города Ленинград, когда первые отряды Ленинградского политехнического института уехали на целину строить Алакусскую ГЭС.

Массовое движение строительных отрядов началось с 1959 по 1991 год. В 1950–70-е гг. к Всесоюзным ударным комсомольским стройкам относилось строительство Братской, Днепродзержинской, Красноярской ГЭС, атомных электростанций, нефтепровода Уфа – Омск, Омск – Иркутск, газовых магистралей Бухара – Урал, Саратов – Горький, ж.-д. линии Абакан – Тайшет, Байкало-Амурской ж.-д. магистрали, первых очередей ряда заводов (Красноярского, Иркутского и Павлодарского алюминиевых, Ангарского и Омского нефтеперерабатывающих, Западно-Сибирского и Карагандинского металлургических) и др. Принципы организации труда, принятые на комсомольских стройках, применялись также при освоении целинных земель Казахстана, Алтая, Новосибирской области.

Отряды направлялись по комсомольским путёвкам на ударные стройки: Алтайский шинный комбинат, Атоммаш, Байпазинская ГЭС, Балаковская АЭС, Белоярская АЭС, Восточный (порт), Гагарин (Смоленская область), Гусиноозёрская ГРЭС, Доменная печь № 9, Жайрем, Жайремский горно-обогатительный комбинат, Ингулецкий горно-обогатительный комбинат, КамАЗ, Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат, Крымская АЭС, Курская АЭС, Лебединский горно-обогатительный комбинат, МЖК (Находка), Нефтепровод Сургут — Полоцк, Новокриворожский горно-обогатительный комбинат, Новополоцк, Нурекская ГЭС, Посьет (порт), Саяно-Шушенская ГЭС, Смоленская АЭС, Сургутская ГРЭС-2, Таловка (посёлок станции, Бурятия), Тюмень, Ульбинская ГЭС, Усинск, Центральный горно-обогатительный комбинат, Челябинский тракторный завод, Чигиринская АЭС (ГРЭС), Экибастузская ГРЭС-1.

Даже после распада СССР продолжали свою деятельность в ряде городов и областей, в том числе в Екатеринбурге, где существуют до сих пор несколько десятков строительных, педагогических отрядов, а также отрядов проводников и другие, входящие в Свердловский областной студенческий отряд. Не случайно именно поэтому первый Всероссийский слёт студенческих отрядов после образования в 2003 году организации «Российские студенческие отряды» прошёл именно в Екатеринбурге.

9 июля 2003 года, в Москве состоялась заседание Правительственной комиссии по делам молодёжи «О государственной поддержке студенчества и студенческих отрядов», на котором был создан Межведомственный координационный совет под председательством, заместителя министра Министерства образования России Юрия Коврижных.

Деятельность 

Дружественной организацией является Российский союз молодёжи (РСМ) участники которых преимущественно в регионах составляют актив обоих организаций. Несмотря на поддержку Министерства образования РФ, организация не находится на уровне государства и не носит всеохватывающий государственный характер как комсомол. Деятельность базируется на территориях региональных ВУЗов.

С 27 по 28 ноября 2003 года в Екатеринбурге прошёл первый Всероссийский слёт Российских студенческих отрядов.

6 сентября 2007 года губернатор Красноярского края Александр Хлопонин открыл молодёжный лагерь «ТИМ Бирюса», на котором прошёл Всероссийский слёт «Российских студенческих отрядов», с этого времени лагерь стал ежегодной летней образовательной площадкой для РСО

В апреле 2009 году «Российские студенческие отряды» совместно с партийным движением «Молодая гвардия Единой России» запустили совместный проект «Яростный стройотряд» для участия студентов, в строительстве объектов зимних Олимпийских игр Сочи 2014. Проект не имел всеохватывающий характер в Молодой гвардии, ряд местных отделений из-за отсутствия средств, не участвовали в проекте. Некоторые отделения МГЕР ограничились реализацией проекта в рамках своего региона

В 2009 году, в студенческих отрядах приняло участие 230 тысяч человек, что не сравнимо меньше чем в СССР 900 тысяч

2011 год в Екатеринбурге проходит Всероссийская студенческая стройка "Академический", в которой студенты строят новый жилой район города. В  2012 году "Академический" снова принял со всех уголков страны студенческие стройотряды. В 2013 году планируется уже третья Всероссийская стройка в данном регионе.

7 апреля 2012 года, в Архангельске в САФУ состоялось Всероссийское совещание руководителей региональных штабов РСО, на котором были внесены поправки к деятельности РСО на местах.

C 6 по 8 октября 2012 года, в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский, прошёл Всероссийский слёт РСО

В 2012 году, при поддержке ФАДМ Росмолодёжь и РСО на форуме Селигер, создана совместная смена «Молодые строители», проходившая на форуме с 17 по 25 июля

В апреле 2013 года в Элисте (Республика Калмыкия) состоялся Первый Всероссийский форум вожатых студенческих педагогических отрядов. 

С 24 по 26 ноября 2014 года в Москве прошёл Всероссийский слёт студенческих отрядов, посвящённый 55-летию движения студенческих отрядов и 10-летию организации Российские студенческие отряды. Мероприятия проходили в МГУ им. Ломоносова и завершились концертом в Кремлёвском дворце. 

21 февраля 2015 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина № 86 установлен новый государственный праздник «День российских студенческих отрядов» (День РСО), который отмечается ежегодно 17 февраля.

Знаки отличия 

В организации существуют наградные знаки отличия, которыми награждаются участники, один из которых «Знак за активную работу», руководство отрядов называет себя командирами,комиссарами и мастерами(методистами), отделения организации называются штабами, участники РСО носят куртки различных цветов (стрóевка, бойцовка или целинка) с многочисленными шевронами, на груди памятные значки участия (строек, слётов итд) Командиры региональных и местных отделений РСО выбираются на общем собрании актива

Организация сохранила традиции и часть внешних отличий комсомольской организации. Между тем студенческие педагогические отряды (СПО) РСО, работающие в качестве вожатых в детских лагерях, носят форму детских лагерей, в том числе галстуки, форменные рубашки, шевроны с эмблемами дружин и лагерей. Однако, по согласованию с администрации данных организаций, в один из дней смен бойцы движения проводят "день целинки" - и вместо формы детского лагеря носят бойцовки.

См. также 
 Студенческие строительные отряды
 Ударная стройка
 Российский союз молодёжи

Ссылки 
Официальный сайт
 История РСО
 Сайт молодёжного лагеря Бирюса

Примечания 

Организации, основанные в 2003 году
Студенческие организации России
Студенческие организации СССР
Комсомол